Porsche Tennis Grand Prix 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu Porsche Tennis Grand Prix rozgrywany w dniach 22–28 kwietnia 2019 roku w Stuttgarcie na kortach ceglanych w hali o puli nagród wynoszącej 886 077 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Niemczech